Outraldea pode referirse a:
Outraldea (Lalín), lugar de la parroquia de Cristimil, concello de Lalín.
Outraldea (Villamarín), lugar de la parroquia de Orbán, concello de Villamarín.